Adalbert van Maagdenburg, eerste aartsbisschop van Maagdenburg (968-981)
 Adalbert van Praag, een Tsjechische heilige en martelaar uit de 10e eeuw
 Adalbert II van Ballenstedt, een Duits graaf uit de 11e eeuw
 Adalbert van Lotharingen, een hertog van Opper-Lotharingen uit de 11e eeuw
 Adalbert van Oostenrijk, een markgraaf van Oostenrijk uit de 11e eeuw
 Adalbert van Bremen, aartsbisschop van Bremen-Hamburg (1043–1072)
 Adalbert I van Saarbrücken, aartsbisschop van Mainz († 1137).
 Adalbert van Teck (Adalbert van Zähringen), een Duits hertog uit de 12e eeuw
 Adalbert van Saksen, een diocesaan administrator van het Keurvorstendom Mainz (1469–1484)
 Adalbert von Ladenberg, een Pruisisch politicus (1798–1855)
 Adalbert Stifter, een Oostenrijks schrijver (1805–1868)
 Adalbert Willem van Beieren, een Beiers prins (1828–1875)
 Adalbert van Beieren, een Duits historicus en diplomaat (1886–1970)
 Adalbert van Pruisen, een Pruisisch prins (1884–1948)

De Spaanse, Portugese en Italiaanse vorm van de naam Adalbert is Adalberto zoals in:
 Adalberto Madero, een Mexicaans politicus (1969–)
 Adalberto Tejeda, een Mexicaans politicus, militair en revolutionair (1883–1960)

De naam Adalbert is een oudere vorm van de naam Adelbert, die weer een oudere vorm is van de naam Albert.